Центральное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Центральное сельское поселение — входит в Ракитянский район Белгородской области.
 Центральное сельское поселение — входит в Бабаевский район Вологодской области.
 Центральное сельское поселение — входит в Новокузнецкий район Кемеровской области.
 Центральное сельское поселение — входит в Белоглинский район Краснодарского края.
 Центральное сельское поселение — входит в Буйский район Костромской области.
 Центральное сельское поселение — входит в Торбеевский район Мордовии.
 Центральное сельское поселение — входит в Кимрский район Тверской области.
 муниципальное образование Центральное — входит в Венёвский район Тульской области.